Donington hace referencia a:

 Donington (Lincolnshire), Inglaterra
 Donington (Shropshire), Inglaterra
 Donington Park, Leicestershire, Inglaterra